Стоша́ны () — деревня в Пинском районе Брестской области Республики Беларусь. Входит в состав Новодворского сельсовета. По переписи населения 2019 года в деревне насчитывался 201 человек.

География 
Деревня расположена в 7 км от автодороги Ганцевичи — Логишин  и в 40 км к северо-востоку от города Пинск. Через деревню проходит местная дорога Мокрая Дубрава — Стошаны — Новый Двор. Местность принадлежит бассейну Днепра, южнее Cтошан расположены заболоченные торфяники со стоком в реку Вислица.

История 
К 1220 году (или 1160 году) относится первое упоминание деревни, связанное с битвой войск князей Литовских и Владимиро-Волынских, произошедшим в урочище Побоище, находящемся в окрестностях деревни. В 1503 году Тошаничаны (старое название поместья) принадлежали роду Завишей. В 1557 году упомянуты под названием Стошаничи. С 1688 года принадлежат пинским иезуитам, которых позже сменяет род Корсаков.

После второго раздела Речи Посполитой (1793) в составе Российской империи, деревня входила в состав Пинского уезда.

В XIX веке род Корсаков основал в имении дворянскую усадьбу с усадебным домом и заложил пейзажный парк, в котором также находилась часовня св. Марии. Во время Первой мировой войны в деревне располагался один из полевых штабов русской армии и военный госпиталь, усадебный дом подвергся полному разрушению и больше не восстанавливался. Разрушена была и часовня в парке, она была восстановлена в период нахождения деревни в межвоенной Польше, но вновь разрушена после Второй мировой войны.

Согласно Рижскому мирному договору (1921) деревня вошла в состав межвоенной Польши, c 1939 года в составе БССР. Последним владельцем имения был Сигизмунд Корсак.

Достопримечательности 
 Усадьба Корсаков с уцелевшими строениями (амбар, хозпостройки) и парком
 5 июня 1965 г. на деревенском кладбище установлен первый на территории СССР памятник павшим героям Первой мировой войны
 Протестантский храм (после 1990 года)
 Церковь Св. Николая (после 1990 года)
 Деревянная часовня на кладбище

Примечания

Ссылки 
 
 Стошаны на «Глобусе Беларуси» 
 Стошаны на сайте radzima.org

Населённые пункты Пинского района